Stadion im. Atatürka w Bursie
 Stadion im. Atatürka w Denizli
 Stadion im. Atatürka w Diyarbakırze
 Stadion im. Atatürka w Eskişehirze
 Stadion im. Atatürka w Izmirze
 Stadion im. Atatürka w Konyi
 Stadion im. Atatürka w Rize